Санту-Антан (, «святий Антоній») — португальська власна назва.

Топоніми

Санту-Антан-ду-Тожал — парафія.